Hormann oder Horman ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Horman (1942–1973), US-amerikanischer Journalist
 Hinrich Hormann (1863–1920), deutscher Pädagoge, Mitglied der Bremer Bürgerschaft und des Reichstags
 Jörg-Michael Hormann (1949–2019), deutscher Sachbuchautor und freier Publizist
 Karl Hormann (1930–1995), deutscher Ingenieur, Hochschullehrer für Regelungstechnik und Automatische Steuerung
 Sherry Hormann (* 1960), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Sophie Fessy Hormann (1859–unbekannt), deutsche Malerin und Bildhauerin

Siehe auch:
 Horrmann